Субрегион Большой Лиссабон ()  — экономико-статистический субрегион в западной  Португалии.
Входит в состав Лиссабонского региона.
Включает в себя часть округа Лиссабон.

Территория — 1381 км². Население — 2 003 436 человек. Плотность населения — 1 450,7 чел/kм².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегион  Оэште 
 на востоке —  субрегион Лезирия-ду-Тежу
 на юге —  субрегион  Полуостров Сетубал 
 на западе —  Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 9 муниципалитетов округа Лиссабон:
Амадора
Вила-Франка-де-Шира
Кашкайш
Лиссабон
Лореш
Мафра
Одивелаш
Оейраш
Синтра

Ссылки

Регионы Португалии